Urrego ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Urrego (* 1981), venezolanischer Fußballschiedsrichter
 Juan Pablo Urrego (* 1986), kolumbianischer Schauspieler